Poisson kan henvise til flere artikler:

 Siméon Denis Poisson (21. juni 1781 – 25. april 1840) – en fransk matematiker, geometer, og fysiker.
 Poissonfordeling – en fordelingstype i statistik
 Franske ord og vendinger – poisson er et fransk ord for fisk.

Erhvervsmæssige efternavne